Jan Kruis (striptekenaar) (1933 - 2017)
 Jan Kruis (verzetsstrijder) (1904 - 1945)

Zie ook 
Jan Kruis Museum, een museum over de striptekenaar